Be 4/4 steht für Triebwagen der Travys in der Westschweiz:

 Travys Be 4/4 1–3, siehe ACMV Be 4/4
 Travys Be 4/4 3001–3006, siehe Stadler Westschweizer Meterspurzüge